Gardner kan som auktorsförkortning betyda:

 Alfred L. Gardner
 Charles Austin Gardner
 George Gardner
 Norman W. Gardner

Robotskapade auktorsförkortningar